Никола́й Си́монов:
 Симонов, Николай Алексеевич (род. 1986) — российский автогонщик, мастер спорта.
 Симонов, Николай Игоревич (род. 1961) — российский театральный художник.
 Симонов, Николай Константинович (1901—1973) — советский актёр театра и кино, театральный режиссёр.
 Симонов, Николай Петрович (род. 1956) — российский государственный деятель.